Les Cabannes (Ariège), comuna francesa no departamento de Ariège na região administrativa de Médios Pirineus;
 Les Cabannes (Tarn), comuna francesa no departamento de Tarn na região administrativa de Médios Pirineus.

Desambiguações de topônimos